Höf heißen folgende geographische Objekte:

 Höf (Gemeinde Amstetten), Ortsteil von Amstetten, Bezirk Amstetten, Niederösterreich
 Höf (Gemeinde Yspertal), Ortsteil von Yspertal, Bezirk Melk, Niederösterreich
 Höf (Gemeinde Oberneukirchen), Ortschaft von Oberneukirchen, Bezirk Urfahr-Umgebung, Oberösterreich
 Höf (Gemeinde Reichenau), Ortsteil von Reichenau im Mühlkreis, Bezirk Urfahr-Umgebung, Oberösterreich
 Höf (Gemeinde Wilhering), Ortschaft von Wilhering, Bezirk Linz-Land, Oberösterreich
 Höf (Gemeinde Sankt Michael im Lungau), Ortschaft und Katastralgemeinde von Sankt Michael im Lungau, Bezirk Tamsweg, Salzburg
 Höf (Gemeinde Taxenbach), Ortschaft von Taxenbach, Bezirk Zell am See, Salzburg
 Höf (Gemeinde Eggersdorf bei Graz), Ortschaft und Katastralgemeinde von Eggersdorf bei Graz, Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark
 Höf (Gemeinde Gnas), Ortschaft von Gnas, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 Höf-Lembach, Streusiedlung in der Gemeinde Eggersdorf bei Graz, Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark
 Höf-Präbach, ehemalige Gemeinde im Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark
 Höf-Schwaigen, Ortsteil von Sankt Radegund bei Graz, Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark
 Höf (Gemeinde Weinitzen), Ortsteil der Gemeinde Weinitzen, Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark

Höf ist der Familienname von:
 Ursula Höf, deutsche Filmeditorin

Siehe auch:
 Hof
 Höfe